Гоноратка () — село, входит в Боратинский сельский совет Радивиловского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 285 человек. Почтовый индекс — 35524. Телефонный код — 3633. Код КОАТУУ — 5625881202.

Местный совет 
35522, Ровненская обл., Радивиловский р-н, с. Боратин, ул. Путевая, 28а.

Ссылки 
 Гоноратка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Радивиловского района